Il doppio  del BRD Arad Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Nikola Mektić e Antonio Veić erano i detentori del titolo, ma Mektić nel 2013 non ha partecipato.

Veić ha fatto coppia con Franko Škugor e ha battuto in finale Facundo Bagnis e Julio César Campozano 7–6(7–5), 4–6, 11–9.

Teste di serie

  Guilherme Clezar /  Fabiano de Paula (primo turno)
  Peter Polansky /  Tennys Sandgren (primo turno)

  Franko Škugor /  Antonio Veić (Campione)
  Gerald Melzer /  Mate Pavić (semifinali)

Tabellone

Note 
 

BRD Arad Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013